(1869–1939), auteur autrichien et écrivain
  (1948-), homme politique allemand et agriculteur, ordre bavarois du Mérite, commandeur de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne et médaille d'argent de la constitution bavaroise
  (1931-)
  (1941-), compositeur autrichien, auteur, historien de la musique, professeur d'université et écrivain
  (1965-), auteur allemand et écrivain
  (1978-), acteur allemand
 Otto Sonnleitner (1906–1985), sculpteur
  (1953-), auteure autrichienne
  (1947-), journaliste autrichien, Horst Knapp Award

Voir aussi